Titularbistum Tipasa bezeichnet folgende Titularbistümer:

 Titularbistum Tipasa in Mauretania
 Titularbistum Tipasa in Numidia